Да́нте Га́бриэль Россе́тти (; 12 мая 1828 — 9 апреля 1882) — английский , переводчик, иллюстратор и . Один из крупнейших прерафаэлитов. Брат поэтессы Кристины Россетти.

Биография и творчество 

Данте Габриель Россетти родился в мелкобуржуазной семье итальянского политического эмигранта. Его отец Габриэль Россетти, карбонарий, бежавший в 1821 году из Италии, стал профессором итальянского языка в Кингс-колледже; его матерью была Фрэнсис Полидори. Отец дал сыну второе имя «Данте» в честь особо почитаемого в семье великого итальянского поэта и мыслителя.

Россетти увлекался классической и современной литературой. В 1850 году он опубликовал своё первое стихотворение «Блаженная дева» (), навеянное «Вороном» Эдгара По. Большинство других стихотворений Россетти относится к 1860—1870-м годам; они были изданы под общим заглавием «Ballads and sonnets» (Баллады и сонеты) в 1881 году. Сестра Габриела, Кристина Россетти, также была известной поэтессой.

В 1848 году, на выставке Королевской Академии художеств, Россетти знакомится с Уильямом Холманом Хантом. Хант помогает Россетти закончить картину «Детство Девы Марии», которая была выставлена в 1849 году, и он же знакомит Россетти с Дж. Э. Милле. Вместе они основывают Братство прерафаэлитов. Хант, Милле и Россетти сознательно бросили вызов общепринятым взглядам; они создали свой манифест и опубликовали его в собственном издании «Росток». Впоследствии Россетти отходит от прерафаэлитизма.

С 1854 по 1862 год он также преподавал рисунок и живопись в первом в Англии образовательном заведении для низших классов общества. При этом оказался превосходным преподавателем, и студенты его боготворили.

Элизабет 

Огромное влияние на жизнь и творчество Россетти оказали знакомство, женитьба и последующая смерть (по одной из версий — самоубийство) жены, поэтессы Элизабет Сиддал ().

Когда они познакомились, Лиззи уже была больна туберкулёзом. Она была его ученицей, моделью и возлюбленной. Россетти сделал множество зарисовок с Элизабет, некоторые из них потом послужили эскизами для его картин. Они прожили вместе почти десять лет, но поженились только 23 мая 1860 года. После рождения в мае 1861 года мёртвого ребёнка её здоровье окончательно пришло в упадок. Она начала принимать в больших количествах лауданум.

Меланхоличная и больная туберкулёзом, Лиззи умерла через два года после женитьбы (11.02.1862) от передозировки лауданума, спиртовой настойки опиума. Ей посвящено одно из лучших полотен Россетти — «Блаженная Беатрикс» (Beata Beatrix, 1864—1870). Беатрикс изображена сидящей, она пребывает в полусне, похожем на смерть, в то время как птица, вестник Смерти, кладёт ей на ладони цветок мака.

Первые заказы от мецената и коллекционера предметов искусства Фредерика Ричардса Лейлэнда Россетти и Уистлер получали в период с 1864 по 1867 года. Лейлэнд собирал предметы искусства эпохи Возрождения, а также прерафаэлитов (Уистлера и Альберта Мора).

Россетти в приступе горя, терзаемый чувством вины, что отдавал слишком много времени работе, похоронил вместе с Элизабет рукописи своих поэм. В 1870 году он добился разрешения на эксгумацию трупа и достал стихи, чтобы опубликовать их в своём первом собрании сочинений. Сборник появился в 1870 году.

Последние годы жизни 

В 1871 году Россетти снова влюбился. Объектом страсти была жена его друга Уильяма Морриса. Они стали любовниками, и Джейн много позировала Россетти.

Со временем образ жизни поэта становится замкнутым, его видели лишь самые близкие друзья.
Поздние годы Россетти отмечены все более болезненным настроением, он стал злоупотреблять алкоголем и хлоралгидратом, жил затворником.

В июне 1872 года Россетти предпринял попытку самоубийства, выпив целую бутылку настойки опиума. Он выжил, но начал страдать манией преследования и какое-то время считался безумным. Несмотря на это, Россетти продолжал работать и писать, у него было много последователей как в изобразительном искусстве, так и в поэзии.

В 1879 году Россетти написал портрет одного из своих покровителей, мецената и коллекционера предметов искусств Фредерика Ричардса Лейлэнда.

С 1881 года он начал страдать галлюцинациями и приступами паралича. Его перевезли на морской курорт Берчингтон-он-Си и оставили на попечение сиделки. Там он и умер 9 апреля 1882 года; похоронен на кладбище Церкви Всех Святых.

Изобразительное искусство 
Наиболее известны картины Россетти позднего периода. Их основными чертами являются эстетизм, стилизация форм, эротизм, культ красоты и художественного гения. Практически во всех этих работах присутствует одна и та же модель — возлюбленная Россетти Джейн Бёрден, супруга Уильяма Морриса. С ухудшением душевного здоровья Россетти увеличивается его зависимость от Джейн, он был одержим ею и посвятил ей огромное количество полотен, обессмертив её имя так же, как и имя Элизабет Сиддал. Среди самых известных его работ — «Сон наяву», «Прозерпина» (1877). Кроме того, он много работал как иллюстратор и оформитель книг, выполнял (сотрудничая с У. Моррисом) эскизы для витражей и панно, обращался к фотографии, монументально-декоративной живописи.

В 1857 году Россетти вместе с другими мастерами (в числе которых был и Моррис) расписал стены одного из новых зданий Оксфорда сценами из книги «Смерть Артура» Томаса Мэлори. Под влиянием этой работы Моррис написал полотно «Королева Гиневра», изобразив в роли жены короля Артура свою будущую супругу Джейн Бёрден. Моррис и Россетти много раз рисовали эту женщину, находя в ней черты романтической средневековой красоты, которой оба так восхищались. Известны также другие модели Россетти — Фанни Корнфорт, отношения с которой длились на протяжении многих лет, и Алекса Уайлдинг.

В 1852 году Россетти посетил выставку фотографий. В последующие годы он использовал фотографии в качестве ландшафтного фона или как посмертные портреты. Он часто сам фотографировал свои картины, а однажды даже расписал красками фотографию. Его увлечение нашло выход в серии фотографий Джейн Моррис, сделанных в доме Россетти в Челси в июле 1865 года. Сам фотограф неизвестен, но каждая фотография несёт на себе отпечаток художественного вдохновения Данте Габриэля, который сам усаживал модель.

Поэзия 
Россетти отрицает общественную функцию литературы, признавая за искусством одну эстетическую ценность. Его поэзия пропитана мистико-эротическим содержанием, отталкивается от позитивизма, идеализирует прошлое, эстетизирует католицизм. Россетти отказывается от всякой социально-политической проблематики. Игнорируя революционно-чартистскую и социал-реформистскую поэзию 1830—50-х годов, он ищет для себя образцы у романтиков типа Китса и Кольриджа. Характерными чертами поэзии Россетти являются: описательность (тщательная вырисовка деталей) при общей мистической настроенности, вычурность синтаксических конструкций (сказуемое у него всегда предшествует подлежащему, противореча правилам английского строя речи); установка на напевность, пристрастие к аллитерациям и рефрену. У него мы встречаем (то, что потом использует Оскар Уайльд) описание драгоценных камней и металлов, красок, запахов, условную экзотику. Единственным произведением Россетти на современную тему является стихотворение «Jenny», где эстетизируется продажная любовь и находит своё выражение «культ греха».

Современник Россетти Уолтер Патер так оценивал его поэтическое творчество:
«В те дни, когда в Англии поэтическая оригинальность, как казалось, получила самое широкое распространение, явился некий новый поэт с построением и мелодикой стиха, словарём и интонацией неповторимо своеобразными, однако очевидно отказавшийся от любых формальных ухищрений, призванных привлечь внимание к автору: его интонация воспринималась скорее как свидетельство достоверности живой естественной речи, а сама эта речь представлялась совершенно непринуждённым выражением всего того поистине чудесного, что поэт реально увидел и почувствовал».

Лучшими из баллад Россетти считаются «Воды Страттона», «Трагедия короля» (), «Сестра Елена» (Sister Helen), «Посох и ладанка» (The staff and scrip) и «Последняя исповедь» (A last confession). Неоспоримы тонкая мелодика, техническое совершенство его стиха. Наибольший успех Россетти имел в эпоху символизма, в частности, в России.

Известные картины 

 Автопортрет (1847), Национальная портретная галерея (Лондон).
 «Юность Девы Марии» (), 1848, галерея Тейт, Лондон.
 «Благовещение» (), 1850, галерея Тейт, Лондон.
 «Две матери», 1852, Художественная галерея Уокера, Ливерпуль.
 Carlisle Wall или The Lovers (1853), галерея Тейт, Лондон.
 «Годовщина смерти Беатриче» () или «Данте рисует ангела» (Dante drawing an angel) (1853)
 «Портрет Элизабет Сиддал» (1854), Художественный музей Делавэра, Делавэр.
 «Найденная» (1854), Художественный музей Делавэра, Делавэр.
 Arthur’s Tomb или The last meeting of Launcelot and Guenevere (1855), галерея Тейт, Лондон.
 Dante’s Vision of Rachel and Leah (1855), галерея Тейт, Лондон.
 The Passover in the Holy Family: Gathering Bitter Herbs (1855—56), галерея Тейт, Лондон.
 «Видение Данте», 1856, галерея Тейт, Лондон.
 «Надписи на песке» (), 1857—58, Британский музей, Лондон.
 Sir Galahad at the Ruined Chapel (1859), .
 «Любовь Данте» (1860), галерея Тейт, Лондон.
 Bocca Baciata (1860), Музей изящных искусств Бостона.
 «Лукреция Борджиа» (Lucrezia Borgia), 1860—61, 1868, галерея Тейт, Лондон.
 «Блаженная Беатрикс» (Beata Beatrix) (1864), галерея Тейт, Лондон.
 «Возлюбленная» (The Beloved) или «Невеста» (The Bride) или «Королевская дочь» (The King’s Daughter), 1865—66, 1873, галерея Тейт, Лондон.
 «Монна Ванна» (Monna Vanna или Belcolore) (1866), галерея Тейт, Лондон.
 «Пия де Толомеи» (1868), , Лоуренс.
 «Вероника Веронезе» (1872), Художественный музей Делавэра, Делавэр.
 «Прозерпина» (1874), галерея Тейт, Лондон.
 «Дева Святого Грааля» (1874), коллекция Эндрю Ллойд-Уэббера.
 «Астарта Сирийская», 1876—77, художественная галерея Манчестера.
 «Видение Фьямметты» (1878), коллекция Эндрю Ллойд-Уэббера.
 «Пандора» (1878), Художественная галерея леди Левер.
 «Прозерпина» (1882), .

Память 
 Стихотворение Николая Гумилёва «Музы, рыдать перестаньте» посвящено картине Данте Габриэля Россетти «Beata Beatrix» и предположительно содержит отсылку на сонет Данте Габриэля Россетти, посвящённый его отцу («в сонете брильянте… спойте мне песню о Данте и Габриэле Россетти»), и его же сонет «Портрет», посвящённый той же картине.
 Отчаянные романтики — британский сериал 2009 года, посвящённый жизни и творчеству художников-прерафаэлитов. В роли Россетти — Эйдан Тёрнер.

См. также 
 Данте Габриэль Россетти на фотографиях Льюиса Кэрролла

Примечания

Библиография 
 
 
 Collected works, 2 vv., 1886; Letters, 2 vv., 1895; Preraphaelite diaries a. letters, 1900; Letters to his publisher, F. S. Ellis, L., 1928.
 Swinburne A. C., Essays a. studies, 1875; Sharp W., D. G. Rossetti, 1882; Hamilton W., The aesthetic movement in England, 1882; Pater W., D. G. Rossetti (the English poets, ed. Ward, v. IV), 1883; Knight J., Life of D. G. Rossetti, 1887 (с библиограф.); Benson A. C., D. G. Rossetti (English men of letters), 1904; Brooke S. A., A study of Clough Arnold, Rossetti a. Morris, 1908; Boas F. S., Rossetti a. his poetry, 1914; Dupré H., Un italien d’Angleterre, P., 1921; Caine H., Recollections of Rossetti, 1928, Bachschmidt F. W., Das italienische Element in D. G. Rossetti, Münster Diss., Breslau, 1930; Klenk H., Nachwirkung D. G. Rossettis, Erlanger Diss., 1932; Waller R. D., The Rossetti Family, 1824—1854, 1932; Klinnert A., D. G. Rossetti u. St. George, Diss., Würzburg, 1933. Венгерова З., Собр. сочин., т. I., СПБ., 1913, Д. Г. Россетти.
 Rossetti W. M., Bibliography of the works of D. G. Rossetti, 1905.
 Данте Габриэль Россетти. The House of Life / Дом жизни. Издательство: Аграф (Москва), 2009 г. Твёрдый переплёт, 336 стр. ISBN 978-5-7784-0387-1. Предисловие, перевод и подробные комментарии Вланеса (Владислава Некляева). В книге содержится также полный текст оригинала.

Ссылки 

 
 «Дом Жизни» и другие произведения Россетти в переводе Вланеса
 The Complete Writings and Pictures of Dante Gabriel Rossetti
 Art Renewal Center — Биография, картины
 History of art: Neoclassicism and Romanticism
 12 мая исполняется 185 лет со дня рождения Данте Габриэля Россетти, «Воскресный день»
 

Умершие в Кенте
Английские поэты
Художники романтизма
Писатели романтизма
Прерафаэлиты
Похороненные в Кенте